Název Mrchojedy má více sídel:
 Mrchojedy (Meclov), část obce Meclov v okrese Domažlice
 Mrchojedy (Samopše), část obce Samopše v okrese Kutná Hora